Ma non è una cosa seria – opera teatrale di Luigi Pirandello (1918)
Ma non è una cosa seria – film diretto da Augusto Camerini (1921)
Ma non è una cosa seria – film diretto da Mario Camerini (1936)